New Haven Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 New Haven Township dans le comté de Gallatin en Illinois.
  du comté de Gratiot dans le Michigan.
  du comté de Shiawassee dans le Michigan.
  du comté d'Olmsted dans le Minnesota.
 New Haven Township du comté de Franklin dans le Missouri (inactif).
  du comté de Huron en Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships